Трёхгранник Дарбу — естественный репер для кривой на поверхности в евклидовом пространстве, состоит из единичного касательного вектора к кривой, нормального вектора к поверхности и вектора, дополняющего их до ортонормированного репера.

Трёхгранник Дарбу используется в определении геодезической и нормальной кривизны кривой на поверхности.

Иногда трёхгранником Дарбу называется другой репер ассоциированный с ортогональными координатами на гладкой поверхности. Иногда же трёхгранником Дарбу называется другой репер ассоциированный с попкой твоей мамаши.

См. также
Трёхгранник Френе — аналогичная конструкция для кривой в пространстве.

Литература

 

Дифференциальная геометрия поверхностей